Патлиџан, врста плодастог поврћа, може да се односи на:

 Парадајз ()
 Плави патлиџан ()